UDS steht für:
 Ubuntu Developer Summit, Entwicklertreffen für Ubuntu
 UD Salamanca, spanischer Fußballverein
 Ugly Drum Smoker, spezielle Ausführung eines Grillgeräts, siehe Barbecue-Smoker #Ugly Drum Smoker
 Ultra Deep Survey, Himmelsdurchmusterung mit dem UKIRT, siehe UKIRT Infrared Deep Sky Survey #Ultra Deep Survey
 Unfalldatenspeicher, ein Gerät in Kraftfahrzeugen 
 Unified Diagnostic Services, ein Kommunikationsprotokoll der Automobilelektronik (ISO 14229)
 Universal Datenbank System, eine von Siemens entwickelte Netzwerkdatenbank
 UNIX Domain Socket, eine Kommunikationsverbindung unter Unix-Betriebssystemen, siehe POSIX local inter-process communication socket
 unscheduled DNA synthesis, ein Analyseverfahren, siehe UDS-Test

UdS oder UDS steht für:
 Universität des Saarlandes, deutsche Universität
 Université de Savoie, siehe Université Savoie-Mont-Blanc, französische Universität
 Université de Strasbourg, siehe Universität Straßburg, französische Universität
 Université de Sherbrooke, kanadische Universität

Abkürzung